Karl Magnus Herrlin, född 18 januari 1878, död 18 juni 1950, var en svensk läkare. Han var kusin till Axel och Johannes Herrlin.

Herrlin blev medicine licentiat i Lund 1908, var assistent vid Statens bakteriologiska laboratorium 1911-13, lärare i militärhygien för värnpliktiga läkare 1921-22, amanuens i Medicinalstyrelsen 1913-14, föreståndare för dessa vaccinkontor 1913, medicinalrådsassistent 1915-17 samt bostadsinspektör i Stockholm från 1917. Han var medicinalråd från 1929.

Källor 
 Carlquist, Gunnar (red.) (1932). Svensk uppslagsbok. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB:s förlag, band 12 s. 1159.

Noter 

Svenska medicinalråd
Födda 1878
Avlidna 1950
Män
Svensk uppslagsbok